Surinaams Olympisch Comité, het officiële olympische comité van Suriname
 System-on-a-chip, een geïntegreerde schakeling (IC) van een computer